20 женская шахматная олимпиада проходила в 2002 году в словенском городе Блед в рамках 35 шахматной олимпиады, .

В соревнованиях приняли участие 92 команды (Испания была представлена двумя командами, Афганистан и Тунис выбыли), в составе которых играли 364 шахматистки (69 гроссмейстеров, 73 международных мастера, 30 мастеров ФИДЕ и 3 гроссмейстера и 1 международных мастер (мужчины). Участники сыграли 1882 партии (8 была отменена).

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО). → 4. Коэффициентом Бергера.

Контроль времени: 90 минут на игру; если игра незавершилась — 30 секунд на один ход.

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Бх — Коэффициент Бухгольца
 Бг — Коэффициент Бергера
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Перфоманс-рейтинг:  Чжао Сюэ 2707

 Доска 1:  Хоанг Тхань Чанг 8½ / 11 = 77,3 %
 Доска 2:  Светлана Прудникова и  Лейли Пярнпуу 9½ / 13 = 73,1 %
 Доска 3:  Моника Соцко 10½ / 13 = 80,8 %
 Резервная:  Чжао Сюэ и  Татьяна Косинцева 11 / 12 = 91,7 %

Примечания

Ссылки 
 

Шахматы
Шахматы
2002 год в шахматах
Шахматные олимпиады
Шахматы
Международные соревнования по шахматам в Словении
Шахматы